Платоне () — топоним Латвии:
 Платоне —  населённый пункт в Елгавском крае;
 Платоне — река, левый приток Лиелупе;
 Платоне — железнодорожный остановочный пункт;
 Платоне — полуторакилометровый левобережный приток реки Виесите.